La Coppa di Turchia 2011-2012, o Spor Toto Türkiye Kupası per ragioni di sponsorizzazione, è la 27ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le sedici partecipanti alla Türkiye 1. Basketbol Ligi 2011-2012.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Türkiye 1. Basketbol Ligi 2011-2012
Coppa del Presidente 2011

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile